Amdahl steht für:

 Amdahl Corporation, US-amerikanischer Computerhersteller von Gene Amdahl

Amdahl ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Amdahl (1922–2015), US-amerikanischer Computerarchitekt und Unternehmer
 Henry Amdahl (1921–1993), norwegischer Skispringer

Siehe auch:
 Amdahlsches Gesetz, Modell in der Informatik über die Beschleunigung von Programmen durch parallele Ausführung